Ritratto di signora (The Portrait of a Lady)  – romanzo di Henry James del 1881
 The Portrait of a Lady – serie televisiva del 1968
  Ritratto di signora (The Portrait of a Lady)  – film del 1996 diretto da Jane Campion